Lena Olsson och liknande namn kan syfta på

 Lena Olsson (textilkonstnär) (född 1945), svensk textilkonstnär
 Lena Olsson (bergspartist) (född 1954), kommunpolitiker (Bergspartiet och Centerpartiet) i Bergs kommun i Jämtland
 Lena Olsson (vänsterpartist) (född 1958), politiker och riksdagsledamot (Vänsterpartiet)
 Lena Olsson (journalist) (född 1951 eller 1952), journalist i drygt 30 år på Aftonbladet i Göteborg
 Lena Olsson Kavanagh (född 1962), journalist, tilldelad Guldspaden 2001

Se även
 Lena Melesjö Windahl (född 1954), politiker (Vänsterpartiet, senare Socialdemokraterna), tidigare efternamn Olsson och Ohlsson

Referenser